Вюнш:
 Вюнш, Владимир Владимирович (1914—1977) — лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда .
 Вюнш, Рихард (1869—1915) — немецкий филолог-классик, антиковед и исследователь истории религии.
 Вюнш, Уве (род. 1963) — восточногерманский лыжник.